Арипов — фамилия.

Известные носители 
 
 Арипов, Диёржон Расулович (род. 1997) — казахстанский футболист.
 Арипов, Дильшод Хакимджонович (род. 1977) — узбекский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Азии.
 Арипов, Дуйсенби Арипович (1933—2018) — советский и казахский журналист.
 Арипов, Марат Сабирович (1935—2018) — советский и таджикский киноактёр, кинорежиссёр, народный артист Таджикистана (2008).
 Арипов, Субханкул Арипович (1930—2003) — узбекский и советский государственный и общественный деятель, ученый.
 Арипов, Туйчи (1924—2015) — советский и узбекский актёр театра и кино, народный артист Узбекской ССР.
 Арипов, Уктам Арипович (1927—2001) — заслуженный деятель науки Узбекистана, член АН Узбекистана и РАМН, лауреат Государственной премии им. Беруни.